Законодательная метрология — раздел метрологии, включающий комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требований и норм:

 подлежащих регламентации и контролю со стороны государства;
 направленных на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений.

Основополагающим этапом развития законодательной метрологии в Российской Федерации можно считать 1993 год, когда был принят Закон «Об обеспечении единства измерений», который впервые на высшем уровне установил основные нормы и правила управления метрологической деятельностью в стране.

Головным институтом в системе Госстандарта (сейчас это Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России) России является ВНИИМС — институт осуществляет исследования и разработки по правовым и методическим проблемам обеспечения единства измерений и деятельности метрологической службы России, выполняет функции информационного центра Госстандарта России в области метрологии, участвует в международном сотрудничестве в области законодательной метрологии.

Исследования включают:

 Исследования и разработки в сфере государственного управления (регулирования) метрологической деятельностью в России;
 Исследования по совершенствованию деятельности ГМС и развитию метрологической инфраструктуры.

Примечания

См. также 
 КООМЕТ

Метрология